Grünwald steht für:
 Grünwald (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Grünwald ist der Name folgender Orte:

 in Baden-Württemberg
 Grünwald (Lenzkirch), ein Ortsteil der Gemeinde Lenzkirch

 in Bayern
 Grünwald, Gemeinde südlich von München
 Grünwald (Aschau im Chiemgau), Ortsteil der Gemeinde Aschau im Chiemgau, Landkreis Rosenheim
 Grünwald (Obertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Obertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn 
 Grünwald, bis 1938 existierende Ortschaft in Ostbayern, siehe Truppenübungsplatz Grafenwöhr

 in Frankreich
 Grünwald, früherer Name von Porcelette in Lothringen

 in Österreich
 Grünwald bei Aigen, Ortsteil der Gemeinde Aigen im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach
 Grünwald (Gemeinde Bad Gleichenberg), Ortsteil der Gemeinde Bad Gleichenberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Grünwald (Gemeinde Sölden), Weiler in der Gemeinde Sölden, Tirol

 in Polen
 Jesiona (ehemals Grünwald im Landkreis Grünberg, Niederschlesien), Ortschaft in der Woiwodschaft Lebus; siehe Kolsko
 Name? (ehemals Grünwald im Landkreis Deutsch Krone, Pommern), Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern; siehe Gmina Wałcz

in Tschechien
 Mšeno nad Nisou (Grünwald an der Neiße), Stadtteil von Jablonec nad Nisou
 Krumvald, Ortsteil der Gemeinde Střítež u Božejova, Okres Pelhřimov
 Zelený, Ortsteil der Stadt Úštěk, Okres Litoměřice
 Pastviny (Moldava), Wüstung in der Gemeinde Moldava, Okres Teplice

Siehe auch:
 Grünwaldt
 Grünwalder
 Grünewald (Begriffsklärung)
 Grünenwald
 Grunwald (Begriffsklärung)
 Grünwalde
 Grünwaldpark
 Sturm auf das Hotel Grünwald